Роговський Володимир Анатолійович — український шахіст, гросмейстер.
 Роговський Володимир Григорович — радянський, український футболіст, нападник, майстер спорту СРСР.
 Роговський Володимир Михайлович — полковник медичної служби Збройних сил України, заслужений лікар України.
 Франц Роговський () — німецький актор і танцівник.